Хесус Хименез има више значења:

 Хесус Хименез, Гранхеатела (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Хименез (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику